Groenendaal (Gelderland), een plaats in de Gelderse gemeente Apeldoorn
 Groenendaal (Heemstede), een bos in de Noord-Hollandse gemeente Heemstede
 Groenendaal (Hoeilaart), woonkern in de Vlaams-Brabantse gemeente Hoeilaart
 Station Groenendaal, treinstation in die kern, aan de Zoniënwoud
 klooster Groenendaal, voormalig klooster in die kern
 Groenendaal (natuurgebied), natuurgebied in de Belgische provincie Limburg
 Groenendaal (Rotterdam), in Rotterdam
 Groenendaeler, een van de Belgische herders
 Huis Groenendaal (Hilvarenbeek), een landhuis te Hilvarenbeek
 Landgoed Groenendaal, een voormalig landgoed in Leuven

Personen met de achternaam Groenendaal
 Jacobus Groenendaal, een Nederlands-Zuid-Afrikaans politicus
 Rein Groenendaal, een Nederlandse veldrijder
 Richard Groenendaal, een Nederlandse veldrijder

Zie ook
 Groenendael (doorverwijspagina)
 Kasteel Groenendaal (doorverwijspagina)